Sarrach ist der Familienname von:

 Alfons Sarrach, laisierter Priester und deutscher Schriftsteller (1927–2013)
 Stefan Sarrach, deutscher Politiker (* 1971)